Campanillas puede referirse:
 al plural de campanilla;
 a Campanillas, distrito de la ciudad de Málaga, España;
 a Campanillas, barrio de Málaga que da nombre al anterior distrito;
 a la central eléctrica de Campanillas, situada en el distrito mencionado; 
 al río Campanillas, afluente del Guadalhorce.
Además, es un nombre común de distintas especies vegetales:
 Acis autumnalis;
 Aquilegia vulgaris;
 Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris;
 Arenaria grandiflora subsp. incrassata;
 Calystegia sepium;
 Campanula cochleariifolia;
 Campanula glomerata;
 Campanula hispanica;
 Campanula jaubertiana;
 Campanula latifolia;
 Campanula lusitanica;
 Campanula patula;
 Campanula persicifolia;
 Campanula rapunculus;
 Campanula rotundifolia;
 Campanula scheuchzeri;
 Campanula speciosa;
 Campanula trachelium;
 Convolvulus arvensis;
 Convolvulus lineatus;
 Convolvulus tricolor;
 Daboecia cantabrica;
 Digitalis purpurea;
 Digitalis purpurea subsp. purpurea;
 Fritillaria pyrenaica;
 Hyacinthoides hispanica;
 Hyacinthoides non-scripta;
 Ipomoea purpurea;
 Leucojum autumnale;
 Linum narbonense;
 Narcissus bulbocodium;
 Narcissus cernuus;
 Narcissus graellsii;
 Narcissus pseudonarcissus;
 Narcissus triandrus subsp. pallidulus;
 Primula veris;
 Santolina viscosa;
 Saxifraga granulata;
 Umbilicus rupestris.